Il toponimo Mulumbi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mulumbi, comune del Distretto di Milenge
Mulumbi, comune del Distretto di Mwinilunga